Elvira Menéndez puede referirse a las siguientes personas:

 Elvira Menéndez (m. 921), hija del conde Hermenegildo Gutiérrez y de la condesa Ermesenda Gatónez. Fue reina por su matrimonio con el rey Ordoño II de León. 

 Elvira Menéndez (m. 1022), hija del conde Menendo González y de la condesa Mayor, contrajo matrimonio con el rey Alfonso V de León.

 Elvira Menéndez (m. después de 1083), noble leonesa, esposa de Gundemaro Jiménez.

 Elvira Menéndez González (n. La Coruña, 1949), una escritora, guionista y actriz española.